Adhemar (ur. 1896)
 Adhemar (ur. 1972)